Shibetoro bezeichnet:
 einen Landkreis auf Etorofu: Shibetoro-gun (Hokkaidō)
 ein Dorf in diesem Landkreis: Shibetoro (Hokkaidō)